Мастодонт ( Blumenbach, 1799) — рід родини Мастодонтові (Mammutidae), вимерла група великих ссавців з ряду хоботні (Proboscidea).

Мастодонти в середньому досягали розмірів 2,3 м. Самці могли досягати 2,8 м і важити близько 4,5 тонн.

Назва 
Вернакулярна назва «Мастодон», яка закріпилася за цією групою ссавців, є преокупованою іншим родом, описаним Ж. Кюв'є (Georges Cuvier) як рід Mastodon. Дослівно назва «мастодон» перекладається як «сосочковий зуб», що відбиває ключову особливість цієї групи хоботних (фактично всіх хоботних, окрім представників родини слонових).

Систематика 

Мастодонт — один з трьох відомих родів родини мастодонтових.
 рід Eozygodon — Еозігодон 
 рід Mammut — Мастодонт 
 рід Zygolophodon — Зіголофодон

Еволюція і кладограма 
Мастодонт є родом вимерлої родини Mammutidae, що вельми тісно пов'язані з родиною Elephantidae (мамути і слони), з якою генетична дивергенція відбулась 27 мільйонів років тому Наступна кладограма показує розташування американського мастодонта серед інших хоботних

Видовий склад 

За різними джерелами рід має поділ від одного до семи видів:

 Mammut americanum (мастодонт американський) † — найдавніші рештки датуються початком середнього пліоцену. Мав широке поширення на континенті, особливо протягом плейстоцену, відомий з решток знайдених від сучасної Аляски і Нової Англії на півночі, до Флориди, півдня Каліфорнії, і на південь до Гондурасу. Американські мастодонти нагадували шерстистого мамута за зовнішнім виглядом, з товстим шаром кошлатого волосся Мали бивні, що іноді перевищували 5 м завдовжки; зігнуті вгору, але менш різко, ніж у мамута. Його основне середовище проживання були холодні ялинкові ліси, переважно у стадах Вимерли в кінці плейстоцену близько 9 тисяч років до н. е.
 Mammut cosoensis† — рештки знайдено у Coso Formation Каліфорнія, датуються кінцем пліоцену, спочатку відносили до роду Pliomastodon, пізніше класифікували до роду Mammut
 Mammut furlongi†
 Mammut matthewi† — знайдені рештки у Snake Creek Formation Небраска, починаючи з кінця гемфіліанського періоду, проте деякі дослідники не відрізняють його від М. americanum.
 Mammut pentilicus†
 Mammut raki† — рештки були знайдені у Palomas Formation, Нью-Мексико, відносять до початку-середини пліоцену, між 4.5-3.6 млн років.. Співіснували разом з Equus simplicidens й Gigantocamelus і відрізняється від М. americanum відносно довшим і вужчим третім моляром, проте багато дослідників вважає, що цього не достатньо для виокремлення нового виду.
 Mammut spenceri†

Див. також 
 Мамут

Примітки

Джерела 
 Логвиненко Віталій Миколайович. Великі ссавці (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену України, їх біостратиграфічне і палеоекологічне значення : Автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.08 / НАН України; Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2002. — 20 с.

Вимерлі хоботні
Роди ссавців
Мастодонтові